Мартыново — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Мартыново — до 1993 г. название села Оян Таскалинского района Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Мартыново — село в Ельцовском районе Алтайского края.
 Мартыново — деревня в Белебеевском районе Башкортостана.
 Мартыново — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Мартыново — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Мартыново — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Мартыново — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Мартыново — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Мартыново — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Мартыново — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Мартыново — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Мартыново — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Мартыново — деревня в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.
 Мартыново — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Мартыново — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Мартыново — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Мартыново — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Мартыново — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Мартыново — деревня в Усть-Таркском районе Новосибирской области.
 Мартыново — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Мартыново — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Мартыново — село в Сабинском районе Татарстана.
 Мартыново — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Мартыново — деревня в Бологовском районе Тверской области.
 Мартыново — село в Краснохолмском районе Тверской области.
 Мартыново — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Мартыново — деревня в Козловском районе Чувашии.
 Мартыново — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Мартыново — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Мартыново — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

Озёра
Мартыново — озеро в Клепиковском районе Рязанской области.